

Patronyme

 Bruno Gantillon, (1944- ), est un réalisateur et scénariste français.
 Charles Gantillon, (1909-1967), fut un directeur de théâtre et metteur en scène français.
 Simon Gantillon, (1891-1961), fut un scénariste français.